

Географія

Луганськ — село, Павлодарський район, Павлодарська область

Луганськ — село, Карасуцький район, Новосибірська область

Луганськ — обласний центр

Транспорт 
 Луганськ — аеропорт в українському місті Луганськ
 Луганськ — залізнична станція в українському місті Луганськ
 ЛАРЗ-977 «Луганськ» — балтийсько-український мікроавтобус

Див. також 
 Луганське
 Луганка (значення)
 «Луганчик» — неофіційна назва мікроавтобусу ЛАСЗ